Бікс Бейдербек (англ. Bix Beiderbecke, 10 березня 1903 — 6 серпня 1931) — американський джазовий музикант, тромбоніст і композитор.
 23457 Бейдербек (23457 Beiderbecke) — астероїд головного поясу.